św. Euzebiusz (zm. 309) – papież
 św. Euzebiusz z Vercelli (ok. 283-371) – biskup Vercelli
św. Euzebiusz z Samosaty (zm. ok.  379) – biskup Samosaty